

Onomastica 
 Tieri – variante del nome proprio di persona italiano maschile Gualtiero

Persone 
 Aroldo Tieri (1917-2006) – attore italiano
 Frank Tieri (1904-1981) – mafioso italiano
 Frank Tieri (...) – scrittore statunitense
 José Tieri (...–...) – compositore argentino
 Laureto Tieri (1879-1952) – fisico italiano
 Nicole Tieri (1980) – attrice e cantante statunitense
 Vincenzo Tieri (1895-1970) – giornalista, commediografo e politico italiano